Galerie Karla Havlíčka je výstavním prostorem v Kadani. Nachází se v Egermannově domě č.p. 7 ve Švermově ulici (dříve ul. Svatá). V galerii je vystavena malá část rozsáhlého díla Karla Havlíčka.

Externí odkazy 
 informace o galerii na stránkách TravelGuide 

Galerie v Ústeckém kraji
Galerie nazvané po osobách
Kultura v Kadani
Organizace v Kadani